Kurkijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kurkijärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Kurkijärvi (sjö i Mellersta Finland), 
 Kurenjärvi, sjö, Norra Savolax, 
 Kurkijärvi (sjö i Norra Savolax), 
Kurkijärvi (Mänttä-Filpula, Birkaland, Finland), sjö i Mänttä-Filpula kommun,  (6,6608 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar